Lastro (transporte)
Água de lastro
Cinto de lastro
Lastro fisiológico
Lastro (economia)

Localidades

Lastro (Paraíba)

Desambiguação